Голасовице (, , ) — чешская община (муниципалитет) в районе Oпавa Моравскосилезского края. Расположена в 10 км к юго-востоку от Опавы.

История 
Первое письменное упоминание о селении Голасовице относится к 1155 году.

В Голасовице в 1820 году родился чешский композитор П. Кршижковский.

Достопримечательности 
 Замок Лоденице
 Археологические памятники (городища) эпохи энеолита
 Дом композитора П. Кршижковского

Селения в составе муниципалитета 
 Голасовице
 Каменец
 Лоденице
 Штемпловец

Население

Примечания

Ссылки 
 История Голасовице на официальном сайте муниципалитета.

Населённые пункты Моравскосилезского края